Salem Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Salem Township (Greene County, Arkansas)
 Salem Township (Saline County, Arkansas)
 Salem Township (Carroll County, Illinois)
 Salem Township (Knox County, Illinois)
 Salem Township (Marion County, Illinois)
 Salem Township (Delaware County, Indiana)
 Salem Township (Pulaski County, Indiana)
 Salem Township (Steuben County, Indiana)
 Salem Township (Iowa)
 Salem Township (Allen County, Kansas)
 Salem Township (Cowley County, Kansas)
 Salem Township (Greenwood County, Kansas)
 Salem Township (Sedgwick County, Kansas)
 Salem Township (Allegan County, Michigan)
 Salem Township (Washtenaw County, Michigan)
 Salem Township (Cass County, Minnesota)
 Salem Township (Olmsted County, Minnesota)
 Salem Township (Daviess County, Missouri)
 Salem Township (Dunklin County, Missouri)
 Salem Township (Lewis County, Missouri)
 Salem Township (Perry County, Missouri)
 Salem Township (Nebraska)
 Salem Township (Granville County, North Carolina)
 Salem Township (Pasquotank County, North Carolina)
 Salem Township (Auglaize County, Ohio)
 Salem Township (Champaign County, Ohio)
 Salem Township (Columbiana County, Ohio)
 Salem Township (Highland County, Ohio)
 Salem Township (Jefferson County, Ohio)
 Salem Township (Meigs County, Ohio)
 Salem Township (Monroe County, Ohio)
 Salem Township (Muskingum County, Ohio)
 Salem Township (Ottawa County, Ohio)
 Salem Township (Shelby County, Ohio)
 Salem Township (Tuscarawas County, Ohio)
 Salem Township (Warren County, Ohio)
 Salem Township (Washington County, Ohio)
 Salem Township (Wyandot County, Ohio)
 Salem Township (Clarion County, Pennsylvania)
 Salem Township (Luzerne County, Pennsylvania)
 Salem Township (Mercer County, Pennsylvania)
 Salem Township (Wayne County, Pennsylvania)
 Salem Township (Westmoreland County, Pennsylvania)
 Salem Township (McCook County, South Dakota)
 Salem Township (Turner County, South Dakota)

Siehe auch:
 New Salem Township